Niedźwiedzica ist der Name der polnischen Orte

 Niedźwiedzica seit 2013 (?) = Niedźwiedzi Kąt, Ort der Gmina Świętajno in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Bärenwinkel, Kr. Ortelsburg, Provinz Ostpreußen
 Niedźwiedzica (Łomaza), Ort in der Gmina Łomaza in der Woiwodschaft Lublin
 Niedźwiedzica (Walim), Ort in der Gmina Walim in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Bärsdorf, Kr. Waldenburg, Niederschlesien
 Niedźwiedzica (Pommern), Ort in der Gmina Stegna in der Woiwodschaft Pommern, bis 1919 Bärwalde, Provinz Westpreußen